Kindesweglegung ist ein Begriff aus dem Strafrecht. Siehe hierzu
Aussetzung (Strafrecht)
Kindschaftsrecht (Österreich)